Рейтинг Холлинджера, PER (англ. Player Efficiency Rating) — рейтинг эффективности игрока в баскетболе. Джон Холлинджер создал рейтинг, по которому можно определить влияние и пользу игрока по одному числу — по его рейтингу. Используя подробные формулы, Холлинджер разработал систему, которая оценивает статистические характеристики каждого игрока.

Общие принципы 
PER измеряет эффективность игры баскетболиста за минуту. Средний PER лиги всегда составляет 15,00. Это позволяет сравнивать эффективность игрока от сезона к сезону. PER учитывает как положительные действия игрока, такие, как количество совершённых бросков с игры, штрафных бросков, 3-очковых бросков, сделанных результативных передач, подборов, блоков и перехватов, так и отрицательные, например, незаброшенные броски, потери мяча и персональные фолы. Формула расчёта добавляет положительные действия к среднему показателю и вычитает отрицательные действия (с учётом определённой ценности каждого действия). Далее результат корректируется с учётом игрового времени, что даёт возможность сравнить эффективность игроков стартового состава и игроков, выходящих на замену. Кроме того, результат учитывает общую эффективность команды в целом. В итоге получается число, которое отображает общую эффективность конкретного игрока в конкретной команде. Чем больше положительных действий (и меньше отрицательных) игрок совершил, тем выше его рейтинг.

Недостатки PER 
PER в большей степени учитывает атакующие действия игрока, нежели действия в защите. Холлинджер признаёт, что 2 защитных статистических показателя (блок-шоты и перехваты) могут не отобразить реальной ценности игрока в защите и что PER не является абсолютно надёжным показателем эффективности игрока в защите. К примеру, Брюс Боуэн, включавшийся 8 раз в сборную всех звёзд защиты НБА, регулярно получал PER ниже 10.

Имейте в виду, что этот рейтинг не является окончательным результатом достижений игрока в течение сезона. Это особенно верно для таких игроков, как Брюс Боуэн и Трентон Хасселл, которые являются специалистами в защите, но не выполняют множество блок-шотов или перехватов.

Некоторые утверждают, что PER придаёт чрезмерный вес вкладу игрока в отведённое игровое время или относительно дублирующего состава команды, тем самым недооценивая слишком разносторонних для стартового состава игроков.

Также существует мнение, что PER стимулирует количество неэффективных бросков. По словам спортивного экономиста и аналитика Дэйва Берри, если каждое двухочковое попадание имеет стоимость 1,65 очка, трёхочковое попадание имеет стоимость 2,65 очка, а пропущенный бросок с игры стоит команде 0.72 очка, то игрок не получает минус к PER, если забросит хотя бы 30,4% двухочковых бросков и 21.4% трёхочковых бросков. Если игрок превышает данный процент реализации, а практически каждый игрок НБА набирает данный процент по двухочковым броскам, чем больше он бросает, тем выше значение. Таким образом, игрок может быть неэффективным снайпером и просто поднять свой PER за счёт большого количества бросков.

В ответ Холлинджер обратил внимание, на то, что Берри забыл, что PER в конце расчётной формулы учитывает показатели остальных команд лиги. На самом деле, если взять игрока с другими абсолютно средними показателями в сезоне 2006-2007 по подборам, штрафным броскам, передачам, потерям и т.д., дать бы ему среднее по лиге количество бросков, которые были бы все 2-очковые, и его результативность попаданий была бы 30,4%, он бы закончил сезон с PER равным 7.18. А это показатель, который значительно хуже, чем показатель любого другого игрока лиги. Чтобы в итоге получить средний по лиге PER на уровне 15.00, текущая "точка безубыточности" должна находится на результативности 48.5% двухочковых бросков, что полностью соответствует средней результативности всей лиги по двухочковым броскам в текущем сезоне.

Справочные данные 
Холлинджер рассчитал PER таким образом, что средний показатель по лиге в каждом сезоне составляет всегда 15.00

Всего 24 раза в истории НБА игрок заканчивал сезон с PER выше 30,0 (при условии участия минимум в 15 играх в сезоне). Самый высокий PER за сезон был зафиксирован у Янниса Адетокунбо в сезоне 2019/2020 и составил 31.86. Майкл Джордан и Леброн Джеймс провели по 4 сезона с PER выше 30,0, Шакил О’Нил и Уилт Чемберлен — по 3 сезона, Энтони Дэвис и Яннис Адетокунбо — по 2 сезона, Дэвид Робинсон, Дуэйн Уэйд, Крис Пол, Трэйси Макгрэди, Стефен Карри, Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден — по одному сезону в карьере.

Сезон НБА 2008/2009 и 2018/2019 — единственный на данный момент в истории сезоны, когда более одного игрока получили PER более 30,0 (Леброн Джеймс — 31.67 и Дуэйн Уэйд — 30.36 в сезоне 2008/2009; Яннис Адетокунбо — 30.89, Джеймс Харден — 30.57 и Энтони Дэвис — 30.26 в сезоне 2018/2019).

Лидеры НБА по рейтингу PER 
Данный список содержит 50 игроков, имеющих самый высокий рейтинг PER за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com. В TOP-50 рейтинга Холлинджера входят 14 действующих баскетболистов, из которых самую высокую позицию занимает Леброн Джеймс с показателем 27,68.

Легенда к списку 

По состоянию на конец сезона 2019/2020 года

Формулы и вычисление 
Вычисление PER начинается с вычисления так называемого "ненастроенного PER" (uPER). Формула следующая:

После перемножения и преобразования формула выглядит следующим образом:

где
,
,
.
Расшифровка
tm - коэффициент превосходства игрока над своей командой;
lg - коэффициент превосходства игрока над лигой в целом;
min - количество сыгранных минут;
3P - количество результативных 3-очковых бросков;
FG - количество результативных бросков с игры;
FT - количество результативных штрафных бросков;
VOP - значение владения (в данном случае в сравнении с лигой в целом);
RB - количество подборов: ORB - в атаке, DRB - в защите, TRB - всего, RBP - соотношение подборов в атаке и защите.
Остальные сокращения - стандартные сокращения статистики НБА:
AST - количество передач;
TO - количество потерь;
FTA - количество штрафных бросков;
STL - количество перехватов;
BLK - количество блок-шотов;
PF - количество персональных фолов;
PTS - количество набранных очков.

После того, как вычислен uPER, он должен быть скорректирован с учётом темпа команды и лиги в целом:

Этот последний шаг необходим для того, чтобы убрать преимущества игроков тех команд, которые играют в быстром темпе (в итоге имеют большее владение и больше возможностей для эффективных действий в атаке). По сути эта корректировка уравнивает команды с атакующей и с защитной моделью баскетбола. Кроме того, данная корректировка позволяет установить средний PER на уровне 15 из года в год, что позволяет сравнивать показатели разных сезонов.

Также необходимо обратить внимание на невозможность расчёта PER (по крайней мере обычным способом) для сезонов до 1978 года, поскольку среди всех статистических данных не учитывались потери.
Появление в сезоне 1979-1980 трёхочковой зоны также вносит некие корректировки.

Примечания 

Баскетбольные списки
Баскетбольные термины